Sycamore (Carolina del Sud)
 Sycamore (Illinois)
 Sycamore (Kentucky)
 Sycamore (Ohio)
 Sycamore (Oklahoma), pàgina de desambiguació
 Sycamore Hills, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.